Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Breitenrain nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Stagione

Rosa 
Aggiornata alla fine della stagione.

Statistiche

Statistiche dei giocatori 
Presenze e reti.

Note

Collegamenti esterni 

2015-2016